Łaskun czarnonogi, łaskun Jerdona (Paradoxurus jerdoni) – gatunek drapieżnego ssaka z podrodziny łaskunów (Paradoxurinae) w obrębie rodziny wiwerowatych (Viverridae). Gatunek słabo poznany.

Taksonomia 
Gatunek po raz pierwszy zgodnie z zasadami nazewnictwa binominalnego opisał w 1885 roku brytyjski zoolog William Thomas Blanford nadając mu nazwę Paradoxurus jerdoni. Holotyp pochodził z Kodaikanal, w górach Palani, w Tamilnadu, w południowych Indiach. Podgatunek caniscus po raz pierwszy zgodnie z zasadami nazewnictwa binominalnego opisał w 1933 roku brytyjski zoolog Reginald Innes Pocock nadając mu nazwę Paradoxurus jerdoni caniscus. Holotyp pochodził z Virajpet, na wysokości , w południowym Kodagu, w Indiach. 

Autorzy Illustrated Checklist of the Mammals of the World rozpoznają dwa podgatunków.

Etymologia 
 Paradoxurus:  paradoxos „niezwykły, nadzwyczajny”; ουρα oura „ogon”.
 jerdoni: Thomas Claverhill Jerdon (1811–1872), brytyjski lekarz, zoolog, botanik.
 caniscus:  „pies”; przyrostek zdrabniający -iscus.

Zasięg występowania 
Łaskun czarnonogi występuje endemicznie w południowych i południowo-zachodnich Indiach zamieszkując w zależności od podgatunku:
 P. jerdoni jerdoni – południowo-zachodnie Indie (Ghatu Zachodnie).
 P. jerdoni caniscus – południowo Indie (góry Palani w Tamilnadu).

Morfologia  
Długość ciała (bez ogona) 51–61,5 cm, długość ogona 44–50 cm; masa ciała 2–4,3 kg. Niewielki łaskun o brązowym ubarwieniu z ciemniejszą głową, czarnymi kończynami i czarnym końcem ogona.

Tryb życia 
Prowadzi nadrzewny, samotniczy i nocny tryb życia. Żywi się głównie owocami oraz owadami, ptakami i gryzoniami. Biologia rozrodu tego gatunku nie została poznana.

Przypisy

Bibliografia  
  
 

Wiwerowate
Ssaki Azji
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1885 roku